Am 6. November 2018 fanden in den Vereinigten Staaten Wahlen zu den Staatsparlamenten statt. In insgesamt 87 der 99 Parlamentskammern standen an diesem Tag ordentliche Wahlen des gesamten oder von Teilen des Parlaments an. Ferner gab es in einigen Bundesstaaten Nachwahlen zu Sitzen in Staatslegislaturen.

Am selben Tag fanden zudem Wahlen zum Repräsentantenhaus, zum Senat, zu Gouverneursämtern sowie zu weiteren staatsweiten und lokalen Wahlämtern statt.

Überblick 
Die Wahlen zu den Staatsparlamenten galten zusammen mit den Kongress- und Gouverneurswahlen als wichtigster Indikator für die Beliebtheit des US-Präsidenten Donald Trump (sogenannte Midterm election). In der Amtszeit von Trumps Vorgänger Barack Obama hatten die Demokraten mehrere hundert Sitze in den einflussreichen Staatslegislaturen verloren. Diese haben in einigen Bundesstaaten das Recht auf das Zuschneiden der Wahlkreise (was für Gerrymandering ausgenutzt werden kann) und können mit einer Supermehrheit (in einigen Bundesstaaten zwei Drittel, in anderen drei Fünftel der Mandate) Vetos des Gouverneurs überstimmen. In acht Staaten standen Legislative und Exekutive unter Kontrolle (sogenanntes Trifecta) der Demokraten, in 26 gab es republikanische Trifectas und in 16 verschiedene Kontrollen von Parlament und Gouverneursamt. 32 Kammern hatten eine (technische) demokratische Mehrheit, 66 eine republikanische. In Nebraska verbietet die Staatslegislatur ihren Mitgliedern formale Parteiregistrierungen.

Die Demokraten gewannen in den Staatslegislaturen insgesamt mehr als 350 Sitze hinzu. In Folge der Wahlen gab es 14 Staaten mit demokratischen Trifectas, 22 mit republikanischen und 14 Staaten mit einem Divided government. Die Demokraten gewannen die Kontrolle in sechs Parlamentskammern hinzu, sodass sie ab 2018 in 38 Kammern eine Mehrheit hatte, die Republikaner in 60 (+inoffiziell Nebraska). Zudem gewannen die Demokraten in sechs Kammern eine Supermehrheit hinzu, während die Republikaner sie in insgesamt fünf Legislaturen verloren.

Ergebnisse der Wahlen zu den Staatsunterhäusern

Ergebnisse der Wahlen zu den Staatsoberhäusern

Weblinks 
 Detailergebnisse der Wahlen bei Ballotpedia

Einzelnachweise 

Vereinigte Staaten State Legislature
Geschichte der Vereinigten Staaten (seit 1988)
2018